Мстислав Владимирович — имя нескольких князей:
 Мстислав Владимирович Храбрый (ум. 1036) — сын Владимира Святославича, князь тмутараканский и черниговский.
 Мстислав Владимирович Великий (1076—1132) — сын Владимира Мономаха, великий князь киевский.
 Мстислав Владимирович (ум. после 1203) — сын Владимира Мстиславича.